Hugo Blomberg kan syfta på:

* Hugo von Blomberg (1820–1871), tysk målare, skald och konstförfattare
 Hugo Blomberg (1850–1909), svensk professor i statsrätt och politiker
 Hugo Blomberg (1897–1994), svensk ingenjör och radiodirektör